Ла Чараска има више значења:

 Ла Чараска (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чараска (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику